Who You Are:

 Who You Are — дебютный студийный альбом британской поп-исполнительницы Джесси Джей.
 Who You Are — песня британской певицы Джесси Джей из её дебютного альбома Who You Are.